Jake DeBrusk (* 17. října 1996, Edmonton, Alberta) je kanadský hokejový útočník hrající za tým Boston Bruins v NHL. Ve vstupním draftu 2015 si jej jako 14. celkově v 1. kole vybral tým Boston Bruins.

Statistiky

Klubové statistiky 

| 2011/12
| SSAC Bulldogs
| AMHL
| 26 || 13 || 20 || 33 || 24
| 5 || 2 || 4 || 6 || 10
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2012/13
| SSAC Bulldogs
| AMHL
| 34 || 25 || 27 || 52 || 26
| 14 || 7 || 2 || 9 || 10
|- 
| 2013/14
| Swift Current Broncos
| WHL
| 72 || 15 || 24 || 39 || 21
| 6 || 3 || 1 || 4 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2014/15
| Swift Current Broncos
| WHL
| 72 || 42 || 39 || 81 || 40
| 3 || 0 || 0 || 0 || 10
|- 
| 2015/16
| Swift Current Broncos
| WHL
| 24 || 9 || 17 || 26 || 15
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015/16
| Red Deer Rebels
| WHL
| 37 || 12 || 27 || 39 || 32
| 17 || 8 || 9 || 17 || 20
|- 
| 2016/17
| Providence Bruins
| AHL
| 74 || 19 || 30 || 49 || 30
| 17 || 6 || 3 || 9 || 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/18
| Boston Bruins
| NHL
| 70 || 16 || 27 || 43 || 19
| 12 || 6 || 2 || 8 || 8
|- 
| 2018/19
| Boston Bruins
| NHL
| 68 || 27 || 15 || 42 || 18
| 24 || 4 || 7 || 11 || 10
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| Boston Bruins
| NHL
| 65 || 19 || 16 || 35 || 14
| 13 || 4 || 0 || 4 || 2 
|-
| 2020/21
| Boston Bruins
| NHL
| 41 || 5 || 9 || 14 || 6
| 10 || 2 || 1 || 3 || 2 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| Boston Bruins
| NHL
| 77 || 25 || 17 || 42 || 10
| 7 || 2 || 2 || 4 || 2
|- 
| 2022/23
| Boston Bruins
| NHL
|  ||  ||  ||  || 
|  ||  ||  ||  || 
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL celkově
! 321
! 92
! 84
! 176
! 67
! 66
! 18
! 12
! 30
! 24
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 

Kanadští hokejoví útočníci
Hráči Boston Bruins
Hráči draftovaní Bostonem Bruins
Hráči Providence Bruins
Narození v roce 1996
Narození 17. října
Narození v Edmontonu
Žijící lidé
Muži